Argenson ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine René de Voyer de Paulmy d’Argenson (1722–1787), französischer Diplomat, Staatsminister, Bibliophiler und Romanist
 François-Elie Voyer de Paulmy d’Argenson (1656–1728), Erzbischof von Embrun und Bordeaux

 Pierre de Voyer d’Argenson, französischer Militär, Gouverneur von Neufrankreich, Grand Bailli von Touraine
 René de Voyer (1596–1651), Seigneur d'Argenson, französischer Diplomat
 René de Voyer de Paulmy d’Argenson (1623–1700), französischer Diplomat
 René Louis d’Argenson (1694–1757), Sohn von Marc René, französischer Politiker, Diplomat und Literat

Der Name bezieht sich auf das Château d'Argenson in Maillé (Indre-et-Loire)